Ел Венториљо има више значења:

 Ел Венториљо (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Венториљо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Венториљо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику